Westhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Westhoff (1899–1977), deutscher Offizier
 Angie Westhoff (* 1965), deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin
 Clara Westhoff (1878–1954), Bildhauerin
 Detmar Westhoff (* 1966), deutscher Kunsthistoriker und Kurator
 Dietrich Westhoff (1509–1551), Dortmunder Chronist 
 Elbert Wilhelm Westhoff (1801–1871), Pfarrer, Domkapitular in Köln 
 Ferdinand Westhoff (1812–1870), deutscher Jurist und Schriftsteller
 Friedrich von Westhoff (1611–1694), deutscher Rittmeister, Lautenist und Posaunist
 Fritz Westhoff (Friedrich Westhoff; 1857–1896), deutscher Biologe, Heimatforscher und Schriftsteller
 Gerard Westhoff (* 1942), Professor für Fremdsprachendidaktik, Präsident des Internationalen Deutschlehrerverbandes
 Hans Westhoff (* 1895; † nach 1958), preußischer Verwaltungsbeamter und 1944 auftragsweise Landrat des Kreises Aachen
 Helmuth Westhoff (1891–1977), deutscher Maler

 Hildegard Westhoff-Krummacher (* 1930), deutsche Kunsthistorikerin und Kuratorin
 Joachim Westhoff (1944–2010), Chefredakteur des Bonner General-Anzeigers
 Johann Paul von Westhoff (1656–1705), deutscher Komponist und Violinist
 Johannes Westhoff (* 1931), Pfarrer, Stadtdechant von Köln
 Justin Westhoff (* 1948), deutscher Journalist und Autor
 Peter Westhoff (* 1951), deutscher Botaniker
 Ralf Westhoff (* 1969), deutscher Filmregisseur
 Sabine Westhoff (* 1969), deutsche Duathletin, Triathletin und Europameisterin (1993)
 Victor Westhoff (1916–2001), niederländischer Botaniker und Naturschützer 

Westhoff ist der Name folgender Unternehmen:
 Gebr. Westhoff Kaffeerösterei, ein Bremer Unternehmen

Westhoff ist der Name folgender Orte:
 Westhoff (Texas)

Siehe auch:
 Westerhoff
 Westhof
 Westhofen
 Woesthoff
 Wüsthof
 Wüsthoff